Seznam polkov z zaporedno številko 89.

Seznam 
 Pehotni
 89. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 89. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 89. pehotni polk (Wehrmacht)
 89. strelski polk (ZSSR)
 89. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Konjeniški
 89. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 89. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 89. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 89. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 89. artilerijski polk (Wehrmacht)
 89. minometni polk (Wehrmacht)
 89. tankovski artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi